Walk peut faire référence à :

Musique 
D'après le mot anglais , signifiant « marche » :

Album 

 , album d'Andrew Peterson sorti en  ;
 , EP de Pantera sorti en .

Chanson 

 , chanson de Bad Religion présente sur l'album The Gray Race sorti le  ;

 , chanson de Foo Fighters présente sur l'album Wasting Light sorti le  ;
 , chanson de Pantera présente sur l'album Vulgar Display of Power sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Toponyme 
 Walk, hameau sur la commune de Waimes, en Belgique ;
 Walk, ancien nom d'une ville de Livonie, aujourd'hui séparée en deux : Valga en Estonie et Valka en Lettonie.

Voir aussi